Гаври́ловка (), село,
Барвенковская городская община
Изюмский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320481501. Население по переписи 2001 г. составляет 835 (372/463 м/ж) человек.

Ранее, село входило в состав ныне упразднённого Барвенковского района.

Географическое положение 
Село Гавриловка примыкает к селу Ковалевка, есть железнодорожная станция Гавриловка.
Через село протекает безымянный ручей на котором сделаны запруды.
Автомобильная дорога .

История 
 1869 год — открытие движения по железной дороге. Начали действовать станции Гавриловка, Языково, Барвенково, Гусаровка.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 В окрестностях села несколько глиняных карьеров.

Культура 
 Школа.
 Клуб.

Достопримечательности 
 Братская могила.

Известные люди 
 1840 г. в с. Гавриловка родилась известная художница и педагог Мария Дмитриевна Раевская-Иванова.
 1825 г. в селе Бугайовка (ныне часть села Гавриловка) родился доктор медицины, поэт Владимир Степанович Александров.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Барвенковского района